Teritorijalna obrana
To (1964.), danski film
Tonga (kod ISO 3166-1 alfa-2: TO)
Toronto, Ontario, Kanada
 provincija Torino, Italija
.to, internetska domena za Tongu
to jezik
to (kana)
tonganski jezik (kod ISO 639 alfa-2: TO)
tō, vrsta japanskog hrama
TO, objekt prijelazne vrste (Transition type Object), NLAGN s cirkumnuklearnom zvjezdanom formacijom

Izvori